Miejscowości w USA:
 Bayside – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Refugio
 Bayside – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Milwaukee
 Bayside – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Accomack
 Bayside – dzielnica w Queens w Nowym Jorku
Inne:
 Bayside – jedno z przedmieść Dublina